Гла́зго-Си́ти (, , ) — самый густонаселённый из 32 округов Шотландии. Включает в себя город Глазго и его агломерацию. Граничит с округами Ист-Данбартоншир, Уэст-Данбартоншир, Норт-Ланаркшир, Саут-Ланаркшир, Ренфрушир и Ист-Ренфрушир. 

По данным на 2016 год, население округа составляло 615 070 человек (вместе с агломерацией — 1 655 810 человек).

Примечания